

Audio e musica 

 Diaframma – sottile membrana che viene posta in vibrazione per produrre i suoni, per esempio in un altoparlante
 Diaframma – gruppo musicale italiano

Anatomia e medicina 
Diaframma – lamina muscolo-tendinea che separa il torace dall'addome
 Diaframma – anticoncezionale

Ottica e fotografia 
Diaframma – elemento ottico che determina il diametro dell'apertura attraverso cui la luce fluisce attraverso una lente o un obiettivo fotografico
Diaframma – rapporto focale o f-stop

Strutture 
Diaframma – elemento strutturale (mobile o fisso) per separare due ambienti tra loro o un ambiente dall'esterno
Diaframma o paratia – elemento strutturale che sostiene uno scavo a cielo aperto